Green Wing bezeichnet
 eine britische Fernsehserie, siehe Green Wing (Fernsehserie)
 einen alkoholhaltigen Cocktail, siehe Green Wing (Cocktail)